NZR-Klasse G steht für:

* NZR-Klasse G (1928), Lokomotivenbaureihe der New Zealand Government Railways (1928)
 NZR-Klasse G (1937), Lokomotivenbaureihe der New Zealand Government Railways (1937)